

Cinema 
 Alien Nation –  film di fantascienza del 1988 per la regia di Graham Baker

Musica 
 Alien Nation – singolo degli Scorpions

Televisione 
 Alien Nation – film per la televisione del 1989 diretto da Kenneth Johnson
 Alien Nation –  serie televisiva di fantascienza (1989-1990)
 Alien Nation: Dark Horizon – film per la televisione del 1994 diretto da Kenneth Johnson
 Alien Nation: Body and Soul – film per la televisione del 1995 diretto da Kenneth Johnson
 Alien Nation: Millennium – film per la televisione del 1996 diretto da Kenneth Johnson
 Alien Nation: The Enemy Within – film per la televisione del 1996 diretto da Kenneth Johnson
 Alien Nation: The Udara Legacy – film per la televisione del 1997 diretto da Kenneth Johnson